James Bowman (1793-1842) est un peintre américain.
 James Bowman (1861-1940) est un homme politique ontarien.
 James Bowman (1941-) est un contreténor britannique.
 James Langstaff Bowman (1879-1951) est un curleur et homme politique ontarien.